la Chorrera, un corregimiento départemental du département Amazonas, en Colombie ;
 la Chorrera, une ville de la province de Panama, au Panama.